Het jaar VII van de Franse republikeinse kalender begon op 22 september 1798 en eindigde op 22 september 1799. De republikeinse kalender is in Frankrijk officieel in gebruik geweest van 5 oktober 1793 tot 1 januari 1806.

Onderstaande jaarkalender voor het jaar VII geeft ook de corresponderende gregoriaanse datum weer.
Opvallend is de grote regelmaat van de kalender. Alle maanden zijn gelijk wat betreft decadedagen (weekdagen), ook voor verschillende jaren. Dit wordt betaald met het hebben van 5 of 6 extra dagen aan het eind van het jaar, de zogenaamde Jours complémentaires of aanvullende dagen.

Y07